

Presentación previa 
Samuel Groth y Chris Guccione eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Denys Molchanov y Andréi Rubliov ganaron el título tras derrotar en la final Hans Hach Verdugo y Luis Patiño.

Cabeza de serie 

  James Cerretani /  James Cluskey (Primera ronda)
  Ruben Gonzales /  Darren Walsh (Semifinales)

<ol start=3>
  Luis David Martinez /  Eduardo Struvay ''(Primera ronda)
  Jason Jung /  Evan King ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Dallas 2015